Уїла (Huila):
 Уїла (вулкан)
 Уїла (департамент) - департамент в Колумбії
 Уїла (провінція) - провінція в Анголі